Złoty Mikrofon – nagroda Polskiego Radia
 Złoty mikrofon – nagroda Polsko-Amerykańskiej Agencji Artystycznej
 Złoty Mikrofon (ang. Golden Microphone Award) – nagroda AKG
 złoty Mikrofon Popcornu – nagroda muzyczna czasopisma „Popcorn”
 złoty Mikrofon Radia Zet – nagroda przyznawana przez Radio Zet